Pinar del Rey (buurt) - buurt in het district Hortaleza in Madrid
 Pinar del Rey (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt